Grain puede referirse a:
 Grain, la mínima unidad de masa en el sistema inglés de medidas
 Grain (Kent), localidad situada en la autoridad unitaria de Medway, en Inglaterra (Reino Unido)
 Grain Valley, ciudad ubicada en el condado de Jackson en el estado estadounidense de Misuri